Serie A 2013-2014, 112º campionato italiano di calcio maschile di prima divisione.

Altri tornei con lo stesso nome:

 Serie A 2013-2014, 47º campionato italiano di calcio femminile di prima divisione
 Serie A 2013-2014, 31º campionato italiano di calcio a 5 maschile di prima divisione
 Serie A 2013-2014, 21º campionato italiano di calcio a 5 femminile di prima divisione
 Serie A 2013-2014, 92º campionato italiano di pallacanestro maschile di prima divisione
 Serie A 2013-2014, 23º campionato italiano di rugby a 15 femminile di prima divisione
 Serie A 2013-2014, 8º campionato italiano di tchoukball di prima divisione